Чемпионат Азии по борьбе — континентальный чемпионат по вольной и греко-римской борьбе для спортсменов азиатских стран. Проводится с 1979 года. Соревнования среди женщин по вольной борьбе проходят с 1996 года.

Турниры

Медали в командном зачёте

Общий зачёт (индивидуальные награды)

Junior Editions

Asian Junior Wrestling Championships

All time medal table

 As of 2019.

Cadet Editions

All time medal table

 As of 2019.

Ссылки 
 Сайт FILA